Кристиа́н Рот (; ) — швейцарский и австрийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Родился и вырос в Швейцарии, там же начал играть в кёрлинг в юниорских и взрослых мужских командах, позднее временно переехал в Австрию и выступал в австрийских командах и сборных, затем вернулся обратно, сохраняя двойное гражданство, играет в мужских командах и занимается тренерской работой.

В составе мужской сборной Австрии участник двух  (оба раза — девятнадцатое место), в составе смешанной сборной Австрии участник двух  (лучший результат — пятое место в ), в составе смешанной парной сборной Австрии участник четырёх  (лучший результат — бронзовые призёры в ).

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позиции второго.

Является неоднократным чемпионом и призёром чемпионатов Австрии — за спортивную карьеру становился 2 раза чемпионом Австрии по кёрлингу среди смешанных команд, 5 раз чемпионом Австрии по кёрлингу среди смешанных пар.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза (2011).
 : золото (2 раза), бронза (1 раза).
 : золото (2011, 2012, 2013, 2014), серебро (2015, 2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Австрии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Австрии
Тренеры по кёрлингу Швейцарии